

Населені пункти та їхні частини
 Мехув — місто в Меховському повіті Малопольського воєводства
 Мехув — гміна в Меховському повіті Малопольського воєводства
 Мехув — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мехув — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Мехув — село в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Мехув — село в гміні Пежув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Мехув — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства

Примітки